

Informatique 

 , système d'exploitation d'Apple basé sur OpenStep qui a finalement évolué en Mac OS X ;
 , système de téléchargement de musique sur Internet de Real ;
 , logiciel de modélisation UML développé par IBM (à la suite du rachat de Telelogic) ;
 , client IRC.

Musique

Groupes 

 Rhapsody, groupe de power metal symphonique italien fondé en 1993 et renommé Rhapsody of Fire en 2006.
 , duo féminin australien.

Albums 

 , album d'Ahmad Jamal sorti en 1966 ;
 , album de Ben E. King sorti en 1976 ;
 , album de  sorti le .

Cinéma 

 , titre original de Rhapsodie, film américain de  sorti en 1954 ;
 Rhapsody de Constance Meyer (court-métrage) sorti en 2016, avec Gérard Depardieu.

Autres 
 , personnage de Marvel Comics ;
 , série télévisée canadienne diffusée du  au  sur CBC Television.

Divers 
 Rhapsody est un cruise-ferry de la compagnie italienne Grandi Navi Veloci construit par les Chantiers de l'Atlantique de 1995 à 1996 et qui était autrefois le Napoléon Bonaparte de la SNCM.